Adam Chmielowski (1845-1916) – święty Albert

 Antoni Chmielowski (1841-1918) – duchowny

 Antoni Chmielowski (cichociemny) (1914-1969) – oficer

 Benedykt Chmielowski (1700-1763) – ksiądz

 Janusz Chmielowski (1878-1968) – inżynier

 Piotr Chmielowski (1848-1904) – historyk

 Piotr Chmielowski (polityk) (ur. 1965) – polityk

 Wojciech Chmielowski (1811-1853) – ojciec Brata Alberta

Zobacz też 
 Chmielewski